

Patronymes 
Presniakov (masculin ; ) ou Presniakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Igor Presniakov (1960-), compositeur et guitariste russe
 Maximilian Presniakov (1968-), peintre russe

Patronyme russe